Chariton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chariton Township (Iowa)
 Chariton Township (Chariton County, Missouri)
 Chariton Township (Howard County, Missouri)
 Chariton Township (Macon County, Missouri)
 Chariton Township (Randolph County, Missouri)
 Chariton Township (Schuyler County, Missouri)